Никола́й Сине́льников:
 Синельников, Николай Александрович (1885—1941) — русский и советский антрополог.
 Синельников, Николай Николаевич (1855—1939) — русский и советский театральный актёр и режиссёр.
 Синельников, Николай Петрович (1805—1892) — русский государственный деятель, генерал от кавалерии, сенатор.